Етабль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Етабль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Етабль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер